Воспитывая Хоуп () — американский комедийный телесериал, транслировавшийся на канале FOX с 21 сентября 2010 по 4 апреля 2014 года.

Сюжет 
23-летний Джимми вынужден один растить свою маленькую дочь Хоуп после того, как её мать, с которой он провёл одну ночь, оказывается в камере смертников. В этом деле ему помогают родители, которые не намного больше его самого знают о воспитании детей. Отдельной проблемой для всей семьи является прабабушка Джимми — Мэй Мэй, страдающая старческим слабоумием.

Герои

Главные герои 
 Джеймс Бон Джови «Джимми» Ченс  (Лукас Нэфф) — Работает вместе с отцом, (Садовник, чистильщик бассейнов), позже устроился в «Howdy`s Market». Не учился в колледже, не окончил школу. Некоторое время был готом. Есть дочь — Хоуп. Женился на Люси (матери Хоуп) пока та была в тюрьме, зная что её все равно казнят. Влюблён в Сабрину, которая в 3 сезоне становится его женой.
 Трэйс Гарсия — маленький Джимми.
 Мейсон Кук — 8-летний Джимми.
 Грейсон Ченс — 13-летний Джимми.

 Хоуп Ченс (Бэйли и Райли Крегут) — Дочь Джимми и Люси. Первые полгода своей жизни провела в тюрьме, вместе с матерью. Считает мамой Сабрину Коллинз. При рождении была названа матерью Принцесса Бейонсе.
 Молли Морген Ламонт — 13-летняя Хоуп.

 Вирджиния Ченс (Марта Плимптон) — Мать Джимми, жена Берта, бабушка Хоуп. Родила сына в 15 лет. Воспитывалась бабушкой и дедушкой. Осталась жить в их доме вместе с мужем и сыном. Работает уборщицей в фирме «Тук, тук, тук». Не окончила школу.
 Келли Хейер — Вирджиния в подростковом возрасте.
 Дезри Купер — 8/10-летняя Вирджиния.

 Берт Ченс (Гаррет Диллахант) — Полное имя — Энгелбёрт Джебидайя Ченс. Отец Джимми, муж Вирджинии, дедушка Хоуп. Ему было 17 когда родился сын, мечтал стать Рок-звездой, но ничего не вышло из-за рождения Джимми, работает садовником и чистильщиком бассейнов. Не окончил школу.

 Сабрина Мари Коллинз (Шеннон Вудворд) — Жена Джимми. На протяжении первого сезона встречается с Уайатом, после их расставания начинает встречаться с Джимми, в третьем сезоне они женятся. Работает в магазине «Howdy`s Market». Её родители очень богаты, но она сознательно отказывается от их денег, чтобы жить на свои, честно заработанные. Получила в наследство от бабушки дом.

 Барбара Джун (Мей-мей) Томсон (Клорис Личмен) — Прабабушка Джимми, бабушка Вирджинии, прапрабабушка Хоуп. Женщина страдающая старческим слабоумием. Часто забывает, что её муж Уилфред умер и принимает за него Бёрта или Джимми. Часто ходит без одежды, забывает кто она, кто её родственники. Кусается, успокаивается если в лицо брызгать водой. Прекрасно играет на пианино.

Второстепенные персонажи 
 Барни Хьюз (Грегг Бинкли) — Управляющий магазина «Howdy`s Market». Воспитывался в семье лесбиянок. Добрый, отзывчивый, любит готовить, хороший друг. Раньше был очень полным, но благодаря операции по уменьшению желудка сильно похудел. Хорошо ладит с Барбарой Джун.

 Шелли (Кейт Микуччи) — Двоюродная сестра Сабрины. Открыла детский сад для детей, стариков и собак на заднем дворе дома. Играет на укулеле. Раньше имела мёртвый зуб, который считала способом заводить разговор с новыми людьми, и который по её мнению придавал ей индивидуальность, но позже поняла что это отпугивает людей и заменила его.

 Фрэнк Маролла (Тодд Гибенхайн) — Работник «Howdy`s Market». Странный парень, построил в своём доме миниатюрный Нейтсвилль. Хорошо ладит с Барбарой Джун.

 Люси Карлайл (Бижу Филлипс) — Серийная убийца. Мать Хоуп, бывшая жена Джимми. Выжила после казни на электрическом стуле, была оправдана и выпущена на свободу, получила опеку над Хоуп, но пострадала в аварии (её сбил автобус), все сочли её мёртвой, но она снова выжила и находилась под домашним арестом отца. Сбежала на свадьбу Джимми и Сабрины, но снова была поймана.

 Уайат Джилл (Райан Дум) — бывший парень Сабрины

Обзор сезонов

Реакция 
Сериал получил в целом положительные оценки от критиков, прежде всего была хорошо оценена актёрская игра Плимптон и Диллаханта. Первый сезон шоу получил оценку 83 % на Rotten Tomatoes, и 75 % на Metacritic. Том Джилатто назвал сериал лучшим ситкомом телесезона 2010 года, и сравнил его с «Малкольмом в центре внимания». Хотя также Raising Hope имело и критические отзывы, к концу сериал практически везде оценивался положительно.

Он демонстрировался по вторникам в 9 часов. 9 апреля 2012 года сериал был продлен на третий сезон. Премьера сезона 2 октября 2012 года. 10 марта 2014 года канал закрыл сериал после четырёх сезонов.

Примечания

Ссылки 

 
 

Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Программы телеканала Fox
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2014 году